Caràcter o tret (biologia), cadascuna de les característiques que s'utilitza en la descripció dels éssers vius
 Caràcter genètic, característica, funció o atribut determinat per un gen o un conjunt de gens
 Caràcter (tipus de dada), unitat d'informació que es correspon aproximadament amb una grafema o amb una unitat o símbol semblant
 Caràcter (música), indica el sentiment o la intenció d'una obra
 Caràcter o personalitat, conjunt de valors, qualitats, defectes, creences i experiències que distingeixen a una persona de les altres quant a la manera d'ésser, al marge de l'aspecte físic
 Caràcter tipogràfic, peça metàl·lica (generalment un aliatge amb base de plom) en forma de paral·lelepípede que du en relleu una lletra o signe 
 Caràcter (pel·lícula)